Натуральне число 583
 583 рік до нашої ери
 583 рік нашої ери